«Тоска по родине» — комическая опера в трех действиях с прологом по одноименному роману М. Загоскина. Либретто М. Загоскин, музыка А. Верстовского.

История 
21 августа 1839 года состоялась первая постановка оперы в Большом театре. Режиссер А. Акимов, дирижер И. Фельцман, художники И. Браун, И. Иванов, балетмейстер Т. Герино. Загоскин переделал для этой оперы свой одноименный роман. В опере отсутствует фантастическое и таинственное начало, что нетипично для творчества Верстовского.

18 ноября 1841 года опера была впервые показана в Петербурге в бенефис О.А. Петрова.

Один из персонажей оперы рассказывает о своей тоске по квасу, капусте, соленым огурцам, из-за чего современники называли оперу "Тоска и пародия". В 1839 году в "Репертуаре" писали о том, что в этой опере совсем не узнается автор "Аскольдовой могилы" из-за невыдержанности и отсутствия самобытности. Хотя действие разворачивается в Испании, в опере отсутствуют испанские национальные музыкальные элементы.

Действующие лица 
 Завольский — Н. В. Лавров
 Лидина — П. Орлова
 Никанор, слуга Завольского — А. О. Бантышев
 Розалия, жена коррехидора — Н. В .Репина
 Пазита, его служанка — Каплинская
 Красноярский, капитан фрегата — С. Сахаров
 Дон Педро — И. Лазарев.

Либретто 
Молодой человек по фамилии Завольский тонет в Неве, но его спасает незнакомец. Лидина и Завольский влюблены друг в друга. Но однажды Завольский видит тайную встречу Лидиной и человека, который когда-то спас Завольскому жизнь. Он подозревает девушку в неверности и решает уехать в Испанию. Донна Розалия, жена андалузца-коррехидора влюблена в Завольского, из-за чего ее начинает ревновать ее поклонник дон Педро. Время идет, а Завольский продолжает любить Лидину. Дон Педро нанимает бандитов, которые пытаются убить Завольского, но его спасает тот же человек, которого он видел вместе с Лидиной. Завольский узнает, что это брат девушки, и молодой человек возвращается на родину.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
Оперы XIX века
Оперы по литературным произведениям
Оперные премьеры Большого театра